1353 км, 1353-й киломе́тр — топоним в Роcсии.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1353 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Кинель — Чишмы, Куйбышевская железная дорога. (Оренбургская область). Код 659813
 1353 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Оренбург — Красногвардеец-2, Южно-Уральская железная дорога. (Оренбургская область). Код 811286